Eine Steinbogenbrücke ist eine Bogenbrücke aus Stein (siehe Bogenbrücke#Steinbogenbrücken).

Steinbogenbrücke ist der Name folgender Brücken:
 Steinbogenbrücke Premnitz
 Steinbogenbrücke Glimminge